Анкер Кіле (норв. Anker Kihle, 19 квітня 1917, Шієн — 1 лютого 2000, там само) — норвезький футболіст.
 Кіле (Вармінсько-Мазурське воєводство), Кіле (пол. Kile, нім. Kielen) — село в Польщі, в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.